Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1976-1977 - België
 Eerste klasse 1976-77 (basketbal België)
 Eerste klasse 1976-77 (voetbal België)
 Eerste klasse 1976-77 vrouwen (voetbal Frankrijk)